Солтановка — топоним:

 Солтановка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Солтановка — село в Любашёвском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Салтановка